Halirages är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1871. Enligt Catalogue of Life ingår Halirages i familjen Calliopiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Eusiridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Halirages